Naiguatá puede referirse a:

 Pico Naiguatá, la montaña más elevada de la cordillera de la Costa venezolana.
 Cacique Naiguatá, cacique indígena.
 Naiguatá, pueblo costero de la parroquia homónima, en el estado La Guaira.